Die Arbeit steht für:

 Die Arbeit (1894–1925), österreichische Wochenzeitung
 Die Arbeit (Deutschland), Monatszeitschrift des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (1924–1933)

 Die Arbeit (Band), deutsche Rockband (ab 2018)

Siehe auch:
 Die (un)sichtbare Arbeit (Dokumentarfilm)